Вествуд () — англомовне прізвище або назва місцевості (топонім). Походить від давньоанглійських «west», що означає «захід» (села), і «wood», «ліс» — «західний ліс».

Прізвище 
 Вествуд (прізвище)

Топонім

Вествуд — місто, штат Айова
 Вествуд — місто, штат Канзас
 Вествуд — місто в окрузі Джефферсон, штат Кентуккі
 Вествуд — місто, штат Массачусетс
 Вествуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Вествуд — селище, штат Міссурі
 Вествуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вествуд — переписна місцевість в окрузі Бойд, штат Кентуккі
 Вествуд — переписна місцевість, штат Мічиган
 Вествуд — переписна місцевість в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Вествуд () — центрально-західний район Лос-Анджелеса (США).
 Кладовище Вествуд () — некрополь у Вествуді на заході Лос-Анжелесу.

Див. також 
 Іствуд